Корне́лиус (Корне́лис; Cornelius, Cornelis) — имя и фамилия латинского происхождения.

Известные носители:

Имя 
 Викторин Корнел из Вшегрд (ок. 1460 — 1520) — чешский юрист, гуманист и просветитель.
 Корнелис Веркерк (род. 1942) — нидерландский конькобежец, олимпийский чемпион 1968 года.
 Корнелис Корт (1533 или 1536—1578) — нидерландский гравёр на меди.
 Корнелис Бернардус ван Ниль (1897—1985) — американский биохимик.
 Корнелиус Дреббель (1572—1633) — нидерландский изобретатель.
 Корнелиус Райен — писатель.
 Корнелиус Фадж — вымышленный герой романов о Гарри Поттере, министр магии.
 Корнелиус фон Дорн — персонаж книг Б. Акунина.
 Корнелиус Нджоба (1930—1983) — намибийский политик и лютеранский священник.
 Корнелис Тромп (1629—1691) — голландский адмирал.
 Кристиан Корнелиус Уленбек (1866—1951) — нидерландский лингвист.
 Мауриц Корнелис Эшер (1898—1972) — нидерландский художник-график.
 Корнелиус — герой рассказа «Смерть Корнелиуса» К. Абдуллы.

Фамилия 
 Корнелиус, Андреас (род. 1993) — датский футболист, нападающий клуба «Кардифф Сити» и сборной Дании.
 Корнелиус, Генрих (Агриппа Неттесгеймский; 1486—1536) — писатель, врач, философ, астролог, адвокат.
 
 
 Корнелиус, Роберт (1809—1893) — американский пионер фотографии, автор первого в истории реалистического снимка человека.
Корнелиус, Чарльз (род. 1945) — индийский хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1972 года.

Мужские имена